Буен Паис има више значења:

 Буен Паис (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буен Паис (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буен Паис (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буен Паис (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику